Ла-Эстрелья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 77 км². Население — 325 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 126 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо